Questa è una lista delle città più visitate al mondo, includendo gli arrivi internazionali via terra, mare o aereo per motivi turistici o lavorativi.

Euromonitor conta i turisti stranieri nelle visite durante le 24 ore, o un periodo non superiore a 12 mesi e soggiornando in alloggi pagati o non pagati, collettivi o privati. Ogni arrivo viene conteggiato separatamente e comprende le persone che viaggiano più di una volta all'anno e le persone che visitano diverse città durante un viaggio. La colonna di crescita confronta gli arrivi internazionali con l'anno precedente.

Note 

Turismo
Visitatori internazionali